Сан Рафаел И има више значења:

 Сан Рафаел И (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Сан Рафаел И (Тампико Алто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику